A Copa do Mundo de Esqui Alpino de 1974 foi a oitava edição da Copa do Mundo, ela foi iniciada em dezembro de 1973 na França e finalizada em março de 1974 na Checoslováquia.

o italiano Piero Gros venceu no masculino, enquanto no feminino a austríaca Annemarie Pröll seu quarto título.

Calendário

Legenda

Masculino

Feminino

Ligações externas 
Sitio oficial  

Copa do Mundo de Esqui Alpino
1974 no esqui alpino